Kinch ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Kinch (* 1956), costa-ricanischer alpiner und nordischer Skiläufer
 Beverly Kinch (* 1964), britische Leichtathletin
 Edwin Roy Kinch (1918–2003), kanadischer römisch-katholischer Priester
 Karl Frederik Kinch (1853–1921), dänischer Altphilologe und Klassischer Archäologe
 Matt Kinch (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Nathan Kinch (* 1982), britischer Automobilrennfahrer
 Soweto Kinch (* 1978), britischer Jazzmusiker
 Steve Kinch (* 1955), britischer Rockbassist